Vic Toweel
 Willie Toweel